Plusieurs villes ou communes possèdent une impasse ou une rue des Chartreux :

Belgique 
 Rue des Chartreux à Bruxelles-ville

France 
 Rue des Chartreux, à Aix-en-Provence
 Impasse des Chartreux à Lyon
 Rue des Chartreux à Lyon
 Rue des Chartreux à Paris

Italie 
 Rue des Chartreux (via dei Certosini), à Mesero
 Rue des Chartreux (via dei Certosini), à Rome
 Rue des Chartreux (via dei Certosini), à Venise

Chartreux